Landkreis Kamenz bezeichnet

 von 1939 bis 1952 die seit 1874 bestehende Amtshauptmannschaft Kamenz
 von 1990 bis 1994 den sächsischen Nachfolger des zwischen 1952 und 1990 existierenden DDR-Kreises Kamenz
 von 1994 bis Ende 1995 den um sechs Gemeinden des Landkreises Bischofswerda vergrößerten Landkreis und von 1996 bis 2008 den Landkreis Kamenz, der drei Monate lang Landkreis Westlausitz-Dresdner Land hieß, siehe Landkreis Kamenz